Штайнер, також Штейнер, Стейнер, Стайнер () — німецьке та єврейське прізвище.

Відомі носії

 Антон Штайнер (нар. 1958) — австрійський гірськолижник
 Герман Стайнер (1905—1955) — американський шахіст
 Джеймс К. Стайнер — американський лікар
 Джордж Стейнер — американський літературознавець
 Їржі Штайнер — чеський футболіст
 Лайош Штейнер (1903—1975) — угорсько-австралійський шахіст
 Макс Стайнер (1888—1971) — американський кінокомпозитор, триразовий володар премії «Оскар» за кращу музику до фільму.
 Маттіас Штайнер — німецький важкоатлет
 Рудольф Штайнер (1861—1925) — австрійський філософ
 Фелікс Штайнер — німецький воєначальник
 Якоб Штейнер (1796—1863) — швейцарський математик

Інше
 Задача Штейнера
 Крива Штейнера
 Поризм Штейнера
 Теорема Гюйгенса — Штейнера
 Теорема Штейнера — Лемуса

Німецькі прізвища